Лур'є́ — єврейське прізвище.

Відомі носії:
 Лур'є Арнольд Маркович (1921—2005) — дитячий письменник.
 Лур'є Артур Сергійович (1892—1966) — російсько-американський композитор і музичний письменник, теоретик, критик, один з найбільших діячів музичного футуризму та російського музичного авангарду XX століття.
 Лур'є Григорій Ісаакович (1878—1938) — російський революціонер, одеський історик.
 Лур'є Нойах Гершельович (1885–1960) — єврейський радянський письменник.
 Лур'є Ноте Михайлович (* 1906) — єврейський радянський письменник.
 Лур'є Самуїл Аронович (1942—2015) — російський письменник, есеїст, літературний критик, історик літератури.
 Лур'є Самуїл Вікторович (1872–1944) — російський видавець, піонер російської кіножурналістики, діяч кіно.
 Лур'є Соломон Якович (1891—1964) — український філолог, професор Львівського університету.
 Лур'є Олександр Григорович (1868–1954) — український дерматовенеролог, заслужений діяч науки УРСР (1944).
 Лур'є Олександр Юдимович (1897–1958) — український акушер-гінеколог, член-кореспондент АН УРСР (1939), заслужений діяч науки УРСР (1958).
 Лур'є Юлій Олександрович ( 1941) — російський режисер документального кіно, сценарист, кінодраматург.

 Лур'є Віра Йосипівна (1901—1998) — російська поетеса.

Див. також 
 Лурія

Єврейські прізвища